Финал Кубка Англии по футболу 1949 года стал 68-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 30 апреля 1949 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Лестер Сити» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды из Вулвергемптона.

Путь к финалу

Лестер Сити

Вулверхэмптон Уондерерс

Отчёт о матче

Ссылки 
Отчет о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk 

1949
Кубок Англии 1949
Кубок Англии 1949
Футбол в Англии в сезоне 1948/1949
Англия кубок финал
События 30 апреля
Апрель 1949 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1949 году
1949 год в Лондоне